Флаг муниципального образования городское поселение Лесно́й городо́к Одинцовского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 сентября 2010 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7166.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух неравных и разделённых изогнутой линией полос — вверху белой, внизу образованной восемью выгнутыми вверх и пересекающимися диагональными зелёными полосами, просветы между которыми имеют жёлтый цвет. Посередине полотнища воспроизведено зелёное стилизованное изображение липы, вырастающей из пересечения одной из пар зелёных полос».

Символика 
Флаг разработан на основе герба, композиция которого языком символов и аллегорий отражает природные особенности городского поселения Лесной городок.

Дерево о четырёх ветвях — символизирует само городское поселение, объединившее в себе четыре населённых пункта: посёлки Лесной городок, ВНИИССОК, село Дубки, деревня Бородки. Дерево — символ жизни, роста, развития, крепости.

Липа, одно из наиболее распространённых лесных деревьев в городском ландшафте, аллегория названия муниципального образования — Лесной городок.

Жёлтая (золотая) земля в виде двух склонов показывает расположение Лесного городка на холмистом рельефе.

Симметричное переплетение полос зелёной решётки — собирательный аллегорический образ спроектированных жилых кварталов посёлка и украшающих их клумб, садов, скверов.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, надежды.

Жёлтый цвет (золото) — символ, богатства, стабильности, урожая, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания